Simi steht für:
 eine alternative Schreibung der griechischen Insel Symi
 eine Göttin, die in Hierapolis Bambyke verehrt wurde
 ein Weingut in Kalifornien, Simi (Weingut)

Simi steht für folgende Personen:
 Simi (Sängerin), eine Nigerianische Sängerin
 Simone Dewenter, Mordopfer

Simi ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Simi (1924–2000), italienischer Architekt, Produktionsdesigner und Kostümbildner
 Giampaolo Simi (* 1965), italienischer Krimischriftsteller und Drehbuchautor
 Lemalu Samau Tate Simi (1952–2014), samoanischer Beamter, Poet und Diplomat

SIMI steht als Abkürzung für:
 eine indische Studentenbewegung und Terrororganisation: Students Islamic Movement of India 

SIMI